Помас има више значења:

 Помас, Ла Зарка (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Помас (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику